El toponimio Aít Amar hace referencia a varias localidades marroquíes:

 Aít Amar, en Alhucemas.
 Aít Amar u Saíd, en Alhucemas.